Bolitobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av George Samouelle 1819. Bolitobius ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Bolitobius